Гро́мов (), Гро́мова — поширене російське прізвище.

Відомі носії 
 Громов Александру Якович (1925—2011) — молдовський письменник-фантаст, перекладач та публіцист, кінокритик, редактор, журналіст.
 Громов Артем Ігорович  — український футболіст.
 Громов Борис Всеволодович  — радянський та російський воєначальник, генерал-полковник, Герой Радянського Союзу.
 Громов Борис Веніамінович — Герой Соціалістичної Праці.
 Громов Василь Федулович — російський купець, садівник і меценат.
 Громов Георгій Васильович — Герой Радянського Союзу.
 Громов Дмитро Євгенович  — український письменник-фантаст.
 Громов Євген  — український піаніст.
 Громов Іван Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Громов Іван Петрович — Герой Радянського Союзу.
 Громов Максим Олегович — прапорщик Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.
 Громов Михайло Леонідович — радянський і французький математик.
 Громов Михайло Михайлович — радянський льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Громов Олександр Володимирович — російський хокеїст, захисник.
 Громов Олександр Георгійович — радянський військовий політпрацівник, начальник Політичного управління Київського військового округу, генерал-лейтенант. Депутат Верховної Ради УРСР 4—5-го скликань.
 Громов Олександр Ілліч — Герой Радянського Союзу.
 Громов Олександр Миколайович — радянський і російський письменник-фантаст.
 Громов Олексій Олексійович — російський політичний діяч.
 Громов Олексій Олексійович — український військовик, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України, бригадний генерал.
 Громов Сергій Олександрович — повний кавалер ордена Слави.
 Громов Сергій Сергійович — Герой Росії.
 Громов Сергій Якович — повний кавалер ордена Слави.

 Громова Аріадна Григорівна — російська радянська письменниця-фантастка і літературний критик.
 Громова Марина Едуардівна  — український культурний діяч, музеєзнавець.
 Громова Марія Ігорівна  — російська плавчиня.
 Громова Уляна Матвіївна — Герой Радянського Союзу.

Див. також 
 Вулиця Громова

Примітки 

Російські прізвища